Maelicke ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Maelicke (1938–2017), deutscher Biochemiker
 Bernd Maelicke (* 1941), deutscher Jurist und Sozialwissenschaftler